Ein Orbiter ist eine Raumsonde, die einen Himmelskörper umkreist (siehe Orbitalflug). Die Bezeichnung ist von Orbit (Umlaufbahn) abgeleitet.

Erfolgreiche Missionen (Auswahl) 

 Sonne (7)
 Pioneer 6, 7, 8 und 9 (USA)
 Helios 1 und 2 (USA/Deutschland)
 Ulysses (USA/Europa)
 Mond (23)
 Luna 10, 11, 12, 19 und 22 (UdSSR)
 Lunar Orbiter 1, 2, 3, 4 und 5 (USA)
 Explorer 35 und 49 (USA)
 Hiten (Japan)
 Clementine (USA)
 Lunar Prospector (USA)
 SMART-1 (Europa)
 Kaguya (Japan)
 Chang’e-1 und Chang’e-2 (VR China)
 Chandrayaan-1 (Indien)
 Longjiang 2 (VR China)
 Lunar Reconnaissance Orbiter (USA) – aktiv
 Chandrayaan-2 (Indien) – aktiv
 Merkur (1)
 MESSENGER (USA)
 Venus (8)
 Venera 9, 10, 15 und 16 (UdSSR)
 Pioneer Venus 1 (USA)
 Magellan (USA)
 Venus Express (Europa)
 Akatsuki (Japan) – aktiv
 Eros (1)
 NEAR Shoemaker (USA)
 Mars (12)
 Mariner 9 (USA)
 Mars 2, 3 und 5 (UdSSR)
 Phobos 2 (UdSSR)
 Mars Global Surveyor (USA)
 2001 Mars Odyssey (USA) – aktiv
 Mars Express (Europa) – aktiv
 Mars Reconnaissance Orbiter (USA) – aktiv
 Mangalyaan (Indien) – aktiv
 MAVEN (USA) – aktiv
 ExoMars Trace Gas Orbiter (Europa/Russland) – aktiv
 Vesta (1)
 Dawn (USA)
 Ceres (1)
 Dawn (USA) – aktiv
 Komet 67P/Tschurjumow-Gerassimenko (1)
 Rosetta (Europa)
 Jupiter (2)
 Galileo (USA)
 Juno (USA) – aktiv
 Saturn (1)
 Cassini (USA)

Darüber hinaus sind im Rahmen des US-amerikanischen Apollo-Programms acht bemannte Apollo-Raumschiffe in einen Mondorbit eingeschwenkt: Apollo 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 und 17.

Gestartete Missionen (Auswahl) 
Gestartet und unterwegs sind unter anderem folgende Orbiter:

 Sonne
 Parker Solar Probe (USA), gestartet im August 2018
 Solar Orbiter (Europa), gestartet im Februar 2020
 Mond
 Artemis 1 (USA) mit fünf Mondorbitern, gestartet im November 2022
 Merkur
 BepiColombo (Europa/Japan) – Orbit um Merkur: Dezember 2025 (geplant)
 Mars
 Al-Amal (Vereinigte Arabische Emirate) – gestartet 19. Juli 2020
 Bennu (Asteroid)
 OSIRIS-REx (USA) – seit 31. Dezember 2018 im Orbit um Bennu

Geplante Missionen (Auswahl) 

Für die nächsten Jahre sind zahlreiche weitere Orbiterstarts geplant, darunter auch:

 Mars
 Martian Moons Exploration (Japan) – Start: 2024
 Asteroiden
 Psyche um (16) Psyche – Start: 2023
 Hera (ESA) um (65803) Didymos – Start: 2024
 Jupiter
 JUICE (Europa) – Start: 2023
 Europa Clipper (USA) – Start: 2024

Alle Starttermine verstehen sich als frühestmöglicher Zeitpunkt; Verschiebungen auf spätere Jahre sind bei allen Missionen möglich.

Langfristig wird auch über Orbiter für den Jupitermond Europa und im Rahmen einer Mission TANDEM für die Saturnmonde Titan und Enceladus nachgedacht.

Aus Kostengründen gestrichen wurden der Jupiter Icy Moons Orbiter (USA) und der Mars Telecommunications Orbiter (USA). Das Projekt Mars Science and Telecommunications Orbiter (USA) wurde gestoppt. Der japanische LUNAR-A war nach zahlreichen Startverschiebungen veraltet. Das deutsche Projekt LEO wurde zurückgestellt.

Andere Konzepte 
Zwei andere Grundarten von Raumsonden sind die Lander und die Vorbeiflugsonden.

Das Konzept des Vorbeifluges, das den Fly-by an einem Himmelskörper verfolgt, ist technisch und energetisch günstiger, da zum Beispiel keine Bremstriebwerke nötig sind, um in einen Orbit einzuschwenken (vom Sonnenorbit abgesehen). Damit fällt aber auch die wissenschaftliche Ausbeute geringer aus.

Bei den Landern werden harte und weiche Landungen auf der festen Oberfläche eines Himmelskörpers unterschieden. Hart landende Sonden werden durch die Landung zerstört. Ein Impactor ist dafür konstruiert, in die Oberfläche einzudringen. Technisch weit schwieriger ist die weiche Landung, vor allem wenn eine Rückkehr der Raumsonde mit Bodenproben geplant ist. Die weich landenden Sonden können weiter unterteilt werden in stationäre Lander, die an ihrem Landeort verbleiben, und Rover, die sich auf der Oberfläche fortbewegen können.

Siehe auch 
 Liste der Raumsonden
 Uranus-Orbiter

Weblinks 

!